Мише́ль де Серто́ (; , Шамбери, департамент Савойя — , Париж) — французский историк, антрополог, культуролог, социальный философ; член Общества Иисуса (орден иезуитов).

Биография 
Мишель де Серто родился в 1925 году в Шамбери, Савойя, Франция. Получил разностороннее образование, следуя средневековой традиции "академического путешествия" (Peregrinatio academica), когда ученик в поисках знаний путешествовал от одного учителя к другому. После получения степеней в области классической филологии и философию в университетах Гренобля и Лиона, он изучал труды Пьера Фавра (1506-1546), одного из основателей Ордена Иезуитов в Практической школе высших исследований (фр.École pratique des hautes études) под руководством Жана Орсибаля. Он учился в духовной семинарии в Лионе, где вступил в орден иезуитов (Общество Иисуса) в 1950 году и был пострижен в монахи в 1956 году.
Серто вступил в Общество Иисуса в надежде заняться миссионерской деятельностью в Китае. В год своего пострижения, Серто стал одним из основателей журнала "Христос" (Christus), с которым он будет активно сотрудничать на протяжении большей части своей жизни. В 1960 году Серто защитил докторскую диссертацию в Сорбонне по христианской мистике иезуитов XVI-XVII вв. (Пьер Фавр, Жан-Жозеф Сюрен).

Серто преподавал в нескольких университетах: в Женеве, Сан-Диего и Париже. В 1970-е и 1980-е годы он опубликовал ряд работ, продемонстрировавших его интерес к истории мистицизма, феноменологии и психоанализу. Он привлек к себе общественное внимание после публикации статьи, критиковавшей майские события во Франции 1968 года. Большое влияние на взгляды Серто оказали в первую очередь, Зигмунд Фрейд, а также Жак Лакан, который вместе с Серто стоял у истоков неформальной «Школы Фрейда».

Работы 

Наиболее известной и влиятельной работой де Серто является книга «Изобретение повседневности» (1980). Она посвящена повседневной жизни, жизни обычных людей, «пользователей» или «потребителей», вынужденных подчиняться правилам и действовать в соответствии с навязанными схемами и ожиданиями. В этой работе автор, совмещая свои разносторонние научные интересы, развивает оригинальную теорию повседневности, где «пользователи» ведут незримую борьбу, сопротивляются навязанным правилам и порядкам, изменяют их в процессе «освоения».

Методологическим принципом, из которого исходит автор книги, является представление о том, что любое прочтение (интерпретация) есть акт творчества, даже если он и не осознается таковым. Практики потребления (начиная от еды и питья, телевидения, кино, до практик освоения городского пространства) рассматриваются Серто по аналогии с многовариантным прочтением, как повседневное анонимное творчество. Потребление – это особое скрытое производство. Обычное, зримое производство создаётся теми, кто обладает властью (доминирующими). Скрытое производство доминируемых «изворотливо, рассредоточено, но проникает повсюду, молчаливое и почти невидимое, поскольку заявляет о себе не посредством собственной продукции, а через способы использования той продукции, которая навязывается господствующим экономическим порядком».

Особое внимание де Серто уделяет различию понятий «стратегия» и «тактика».
Серто связывает понятие «стратегия» с институтами и структурами власти, в то время как «тактика» используются личностью, чтобы создать свободное личное пространство в окружении, которое определяется стратегиями. Во главе «Прогулки по городу» он описывает практики освоения городского пространства. Он пишет, что если рассматривать город «стратегически», то город превращается в «понятие». Оно порождено стратегиями правительств, корпораций и других институциональных органов, которые производят город как карту, описывают город как абстрактное единое целое с высоты птичьего полета. Но если рассматривать город «тактически», с точки зрения его «потребительских» качеств, то город приобретает новые характеристики. На примере способов «гулять», «смотреть», «называть» город, автор характеризует городское пространство как место борьбы «тактик» и «практик» социальных агентов структур власти. При этом он переходит от описания собственных субъективных впечатлений к историческим экскурсам и семиотическому анализу.

Большое внимание Серто уделяет противопоставлению понятий «чтение» и «письмо» в Новое время. Письмо ассоциируется с управляющими стратегиями доминирующих. Чтение – с творческими тактиками пользователей, когда читатель становится бесцеремонным соавтором текста.  «Чтение – это лишь один, но наиболее фундаментальный аспект потребления. В обществе, которое становится все более и более письменным, в основании которого лежит власть менять вещи и преобразовывать структуры исходя из моделей письма (научных, экономических, политических), которое постепенно превращается в многоаспектные «тексты» (административные, урбанистические, индустриальные), пару «производство-потребление» можно нередко заменить её эквивалентом и основным выразителем – парой «письмо-чтение».

«История как письмо» («L’Ecriture de l’Histoire»), работа Мишеля де Серто, переведенная на английский уже после его смерти, объясняет проблемы отношений истории и религии. В ней автор обращает внимание на связь истории письменности, легитимизации политической власти. Он также критикует «западную» традицию описания исторического развития письма как инструмент колониализма.

Сочинения

На французском языке 
Mémorial du Bienheureux Pierre Favre, trad. et comment. par Michel de Certeau. Paris: Desclée de Brouwer, 1960
Jean-Joseph Surin. Guide spirituel pour la perfection/ Texte établi et présenté par Michel de Certeau. Paris: Desclée de Brouwer, 1963 (переизд. 1989, 2008)
Le Mépris du monde: la notion de mépris du monde dans la tradition spirituelle occidentale. Éditions du Cerf, 1965 (в соавторстве)
La Correspondance de Jean-Joseph Surin/ Texte établi et présenté par Michel de Certeau, préface de Julien Green. Paris: Desclée de Brouwer, 1966
La Solitude, une vérité oubliée de la communication. Desclée de Brouwer, 1967 (в соавторстве с François Roustang)
 La Prise de parole, pour une nouvelle culture. Desclée de Brouwer, 1968
 L'Étranger ou l'union dans la différence. Desclée de Brouwer, 1969 (новое изд. 1991, 2005)
 La Possession de Loudun. Gallimard, 1970 (переизд. 1980, 1990, 2005).
 L'Absent de l'histoire. Tours: Mame, 1973 (переизд. 1996)
 La Culture au Pluriel. Union Generale d’Editions,1974 (переизд. 1980, 1993, 2005)
 Le Christianisme éclaté. Le Seuil, 1974 (в соавторстве с )
 L’Ecriture de l’Histoire. Editions Gallimard, 1975 (переизд. 1978, 1988, 1993, 2001, 2002, 2007, 2011)
 Une Politique de la Langue: La Revolution Francaise et les Patois, l’enquete de Gregoire. Gallimard, 1975 (avec Dominique Julia et Jacques Revel; переизд. 1980, 1986, 2002)
 L’Invention du Quotidien. Vol. 1, Arts de Faire. Union generale d’editions, 1980 (переизд. 1990, 1998, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012)
 La Fable Mystique. vol. 1, XVIe-XVIIe Siecle. Editions Gallimard, 1982 (переизд. 1987, 1995, 2002, 2006, 2007, 2013)
 L'Ordinaire de la communication. Dalloz, 1983 (avec Luce Giard)
 La Faiblesse de Croire/ Ed. par Luce Giard. Seuil, 1987 (переизд. 2003)
 Histoire et Psychanalyse entre science et fiction. Gallimard,  1987 (переизд. 2002)
 La prise de parole et autres ecrits politiques. Seuil, 1994
 Le Lieu de l'autre: histoire religieuse et mystique. Gallimard; Seuil, 2005
 La Fable mystique: XVIe et XVIIe siècle, tome 2. Gallimard, 2013

Переводы на английский язык 
 The Writing of History. Translated by Tom Conley. Columbia University Press. 1988.
 The Capture of Speech and Other Political Writings. Translated by Tom Conley. University of Minnesota Press. 1998.
 The Certeau Reader. Edited by Graham Ward. Blackwell Publishers. 1999.
 Culture in the Plural. Translated by Tom Conley. University of Minnesota Press. 1998.
 Heterologies: Discourse on the Other. Translated by Brain Massumi. University of Minnesota Press. 1986.
 The Mystic Fable: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Translated by Michael B. Smith. University of Chicago Press. 1995.
 The Practice of Everyday Life. Translated by Steven Rendall. University of California Press. 1984.
 With Luce Giard and Pierre Mayol. The Practice of Everyday Life. Vol. 2, Living and Cooking. Translated by Timothy J. Tomasik. University of Minnesota Press. 1998.
 The Possession at Loudun. University of Chicago Press. 2000.

Публикации на русском языке 
 Мишель де Серто. Разновидности письма, разновидности истории
 Мишель де Серто. По городу пешком // Communitas. 2005. № 2. С. 80-87.
 Мишель де Серто. Общее место: обыденный язык // Неприкосновенный запас. 2007. № 4(54).
 Мишель де Серто. Призраки в городе // Неприкосновенный запас. 2010. №2(70).
 Мишель де Серто. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с. (Серия "Прагматический поворот"; вып. 5). ISBN 978-5-94380-150-1.
Мишель де Серто. Историографическая процедура. Письмо

Публикации на других языках 
 Politica e Mistica. Questioni di Storia Religiosa. Milano: Jaca Book, 1975
 Il parlare angelico: Figure per una poetica della lingua (secoli XVI e XVII). Firenze: L.S. Olschki, 1989
 La lanterna del diavolo: cinema e possessione. Milano: Medusa, 2002

Примечания

Литература 
Le voyage mystique: Michel de Certeau/ Luce Giard, ed. Paris: Recherches de Science Religieuse, 1988.
Histoire, mystique et politique: Michel de Certeau/ Luce Giard et Pierre-Jean Labarrière, eds. Grenoble: J. Millon, 1991
The new world: essays in memory of Michel de Certeau/ Stephen Greenblatt, ed. Berkeley: University of California Press, 1991
Michel de Certeau, ou, La différence chrétienne/  Claude Geffré, ed. Paris: Editions du Cerf, 1991
Ahearne J. Michel de Certeau: interpretation and its other. Stanford: Stanford UP, 1995
 Michel de Certeau: Interpretation and Its Other. By Jeremy Ahearne. Stanford University Press. 1996.
 BAUERSCHMIDT F.C. THE ABRAHAMIC VOYAGE: MICHEL DE CERTEAU AND THEOLOGY // Modern Theology. 1996. Volume 12, Issue 1, pp. 1–26.
 Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau/ Koenraad Geldof & Rudi Laermans, eds. Nijmegen: SUN; Antwerpen: Kritak, 1996
A partir de Michel de Certeau: de nouvelles frontières/ Maria Letizia Cravetto,  de Marie-Florine Bruneau, eds. PUF, 1999
 Michel de Certeau: Cultural Theorist. By Ian Buchanan. Sage Press. 2000.
 Michel de Certeau-In the Plural. A special issue of South Atlantic Quarterly, edited by Ian Buchanan. Duke University Press. 2001.
 Michel de Certeau: les chemins d’histoire/ Edited by Christian Delacroix. Complex, 2002.
 Dosse F. Michel de Certeau: Le marcheur blessé.  Decouverte, 2002.
 Michel de Certeau, histoire/psychanalyse: mises à l'épreuve. EspacesTemps, 2002
 Bogner D. Gebrochene Gegenwart: Mystik und Politik bei Michel de Certeau. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2002
 Jerrold Seigel. Mysticism and Epistemology: The Historical and Cultural Theory of Michel De Certeau // History and Theory. 2004, Volume 43, Issue 3, pp. 400–409.
 Wim Weymans. Michel de Certeau and the Limits of Historical Representation // History and Theory. 2004. Volume 43, Issue 2, pp. 161–178.
 Quirico M. La differenza della fede. Singolarità e storicità della forma cristiana nella ricerca di Michel de Certeau. Turin: Effatà, 2005
 Michel de Certeau: Analysing Culture, By Ben Highmore. Continuum. 2006.
 Dosse F. Paul Ricoeur et Michel de Certeau: l'histoire, entre le dire et le faire. Paris: L'Herne, 2006
 Michel de Certeau: Geschichte, Kultur, Religion/ Marian Füssel, Hrsg. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007
 Valentina Napolitano, David Pratten. Michel de Certeau: Ethnography and the challenge of plurality // Social Anthropology. 2007. Volume 15, Issue 1, pp. 1–12.
 Ben Highmore. An epistemological awakening: Michel de Certeau and the writing of culture // Social Anthropology. 2007. Volume 15, Issue 1, pp. 13–26.
Lire Michel de Certeau - la formalité des pratiques = Michel de Certeau lesen - die Förmlichkeit der Praktiken/ Philippe Büttgen, Hrsg. Frankfurt am Main: Klostermann, 2008
Mboukou S. Michel de Certeau, l'intelligence de la sensibilité: anthropologie, expérience et énonciation. Strasbourg: Le Portique, 2009
Michel de Certeau, un pensador de la diferencia/ Perla Chinchilla, ed. México: Universidad Iberoamericana, 2009
York G.B. Michel de Certeau or Union in difference. Leominster: Gracewing; New Malden: Inigo, 2009
Revue d'histoire des sciences humaines, 2010, № 23
 Spiritual spaces: history and mysticism in Michel de Certeau/ Iñigo Kristien Marcel Bocken, ed. Leuven; Walpole: Peeters, 2013
 Борис Дубин. Мишель де Серто, летописец вычеркнутого
 Борис Дубин. Еретик настоящего»: историк глазами Мишеля де Серто

Культурологи Франции
Иезуиты Франции
История повседневности